Josep Maria Sala i Grisó (Barcelona, 1945), polític català.
 Josep Maria Sala i Boix (Sant Hipòlit de Voltregà, 1964), futbolista català.
 Josep Maria Sala-Valldaura (Gironella, 1947), filòleg català.
 Josep Maria Xammar i Sala (Juneda, 1901 - Ciutat de Mèxic, 1967) polític català.
 Josep Maria Sala i Xampeny (Barcelona) metge català.